Karl Johan kan hentyde til flere artikler:
 Karl 14. Johan – en svensk konge.
 Karl Johan (gade) – en gade i Oslo.
 Karl Johan (svamp) – en spisesvamp.